Вале́рий Ива́нович Овся́нников: